La Coupe d'Ukraine de football 2008-2009 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Vorskla Poltava contre le Chakhtar Donetsk.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2008-2009 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2008-2009 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2008-2009 sur le site de la RSSSF.

2008-2009
Ukraine
Sport en Ukraine en 2008
Sport en Ukraine en 2009